

Astronomia 
G3 – sottoclasse della classificazione stellare

Informatica 
 PowerPC G3 – processore
 Famiglia iBook G3 – portatili Apple basati sul processore G3
 Famiglia iMac G3 – computer Apple basati sul processore G3
 Famiglia PowerBook G3 – portatili Apple basati sul processore G3
 Famiglia Power Macintosh G3 – computer Apple basati sul processore G3
G3 Mechanical Off – stato ACPI

Codici 
G3 – codice vettore IATA di City Connexion Airlines (Burundi) e Gol Transportes Aéreos (Brasile)

Musica 
 G3 (Guitar Three) – progetto musicale di Joe Satriani
 G-3 – gruppo musicale punk peruviano

Armi 
 Heckler & Koch G3 – fucile d'assalto